L'expression « rat d'eau » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 les Rats d'eau (genre ) ;
 le Rat d'eau d'Australie () ;
 le Rat d'eau de Floride ().

Autres 

 le rat d'eau, cycle sexagésimal chinois ;
 le , lac canadien.

Voir aussi 

 
 
 la Souris d'eau éthiopienne ().

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu